Kuznik ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Kuznik (* 1978), kanadisch-slowenischer Eishockeyspieler
 Peggy Kuznik (* 1986), deutsche Fußballspielerin

siehe auch:
Kuźnik